Schwengel steht für:
 den Hebel einer Schwengelpumpe
 den Klöppel einer Glocke
 eine Querstange an einem Fuhrwerk zum Anspannen der Zugtiere, siehe Ortscheit
 ein Bestandteil einer Schraubenkupplung

Schwengel ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Schwengel (1906–1993), US-amerikanischer Politiker
 Georg Schwengel (1697–1766), preußischer Kartäuser und Kirchenhistoriker
 Hermann Schwengel (1949–2014), deutscher Soziologe
 Jeanne S. Schwengel (1889–1961), US-amerikanische Malakologistin, Erstbeschreiberin der Decoradrillia halidorema